Indonesië
 Tiumang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de provincie West-Sumatra
 Tiumang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de provincie West-Sumatra